Овиедо може да се отнася до:

 Овиедо, Испания
 Овиедо, САЩ